Жак Эдмон Эмиль Лефевр (, род. 1 февраля 1928) — французский фехтовальщик-саблист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Биография 
Родился в 1928 году в Марселе. В 1948 году принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, где занял 5-е место в составе команды и 4-е — в личном первенстве. В 1949 и 1950 годах становился серебряным призёром чемпионата мира. В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки стал обладателем бронзовой медали в составе команды, а в личном первенстве стал 6-м. В 1954 году стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне занял 4-е места как в личном, так и в командном первенствах. В 1960 году принял участие в Олимпийских играх в Риме, но неудачно. В 1964 году принял участие в Олимпийских играх в Токио, но вновь не завоевал медалей. На чемпионатах мира 1965 и 1966 годов становился обладателем бронзовой медали.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1948 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года